Il torneo di calcio agli Island Games 2009 è stata l'undicesima edizione del torneo. Si è svolto dal 28 giugno al 4 luglio 2009 sulle Isole Åland.

Il torneo maschile ha visto la partecipazione di 16 squadre ed è stato vinto da , quello femminile di 10 squadre e si è affermata la selezione delle .

Squadre

Torneo maschile

Torneo femminile

Formato
Le sedici squadre maschili sono suddivise in quattro gruppi da quattro selezioni ciascuno con girone all'italiana e gare di sola andata. Le prime di ogni gruppo si scontrano in gare di semifinale, le vincenti giocano la finale 1-2º posto, le perdenti 3-4°.

Le dieci selezioni femminili sono suddivise in due gironi da cinque. Si qualificano alle semifinali le prime due di ogni girone: la prima del gruppo A affronta la seconda del gruppo B e viceversa. Le vincenti giocano la finale 1-2º posto, le perdenti 3-4°.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati in dettaglio

Torneo maschile

Torneo femminile

Collegamenti esterni 
 

2009
Island Games 2009